ckw – vecchio codice ISO 639-3 della lingua cakchiquel occidentale, ritirato per unione con lingua kaqchikel (ISO 639-3 cak)